Ямайка е съставена от 3 окръга и 14 енории.

Окръзи 
Трите окръга в Ямайка са Корнуол, Мидълсекс и Съри

Общини

Външни препратки